Мистецтво — одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів.
 «Мистецтво» — літературно-мистецький тижневик Української секції Всеукрліткома, літературно-мистецький тижневик Відділу мистецтв при Наркомпросі.
 «Мистецтво» — видавництво.